Улуманда:

 Улуманда — река в России;
 Улуманда — один из австронезийских языков Индонезии.